Atwell peut faire référence à :

Patronyme 

 Hayley Atwell (née en 1982), actrice britannico-américaine ;
 Robert Atwell (né en 1954), évêque anglican britannique ;
 Roy Atwell (1878-1962), acteur et scénariste américain ;
 Winifred Atwell (1914-1983), pianiste Trinidadienne.

Toponyme 
 Pic Atwell, sommet volcanique du mont Garibaldi, en Colombie-Britannique au Canada.